Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

311e régiment d'infanterie
311e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires